Перша сіяна Кріс Еверт-Ллойд вшосте виграла турнір U.S. Clay Court Championships 1980 в одиночному розряді серед жінок, а також $30,000, перемігши у фіналі четверту сіяну Андреа Джегер з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло. Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Кріс Еверт-Ллойд (переможниця)
  Івонн Коулі (півфінал)
  Вірджинія Рузічі (3-тє коло)
  Андреа Джегер (фінал)
  Регіна Маршикова (чвертьфінал)
  Іванна Мадруга (півфінал)
  Міма Яушовець (знялась — травма руки) 
  Лора Дюпонт (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

U.S. Clay Court Championships
U.S. Clay Court Championships 1980